The Sergeant's Daughter – cortometraggio del 1910 diretto da Alice Guy
The Sergeant's Daughter – cortometraggio del 1911 diretto da Wilfred Noy
The Sergeant's Daughter – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Ryno Film Company